Вожма — название нескольких рек в Карелии:

 Вожма (река, впадает в Выгозеро) — в Межвежьегорском и Сегежском районах
 Вожма (река, впадает в Пистаярви) — в Калевальском районе